Прохоровка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Константиновского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров на северо-восток по прямой от районного центра села Шарлык.

Население 

Население составляло 14 человек в 2002 году (русские 93%), 4 человека по переписи 2010 года.

Археология и палеография 
На возвышенности у водораздела рек Салмыш и Сухая Дема близ села Прохоровка найдены четыре кургана раннесарматской (прохоровской) культуры, датируемые второй половиной IV — III веком до нашей эры. В прохоровском кургане 1 среди погребального инвентаря нашли две серебряных фиалы с краткими надписями на парфянском и хорезмийском языках, начертанными буквами арамейского письма. Прохоровская надпись № 2 выполнена в той же технике, что и хорезмийская надпись № 3 на серебряной фиале из погребения № 6 кургана № 3 Исаковского могильника-I саргатской культуры под Омском.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района